HSV:

 HSV (Herpes simplex virus)
 HSV (цветовая модель)
 HSV-2 Swift — гибридный катамаран.
 HSV-X1 Joint Venture — название скоростного катамарана для паромной перевозки пассажиров и автомобилей.

См. также 
 Гамбургская спортивная ассоциация (, сокращенно Hamburger SV или HSV) — немецкий спортивный клуб из Гамбурга, известный своей футбольной командой.
 «Гамбург» () — немецкий гандбольный клуб из Гамбурга.